Kalyniwske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Rajon Welyka Oleksandriwka, siehe Kalyniwske

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Kalyniwske (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Kalyniwske (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Kalyniwske (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Kalyniwske (Semeniwka)